Санта-Лусия-де-Тирахана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 61,56 км². Население — 64845 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

Муниципалитеты Лас-Пальмаса